«Пандора» () — американский научно-фантастический телесериал, который расскажет нам историю о находчивой молодой женщине, потерявшей все, но, несмотря на это, продолжающей попытки найти жизнь вокруг себя.

16 октября 2019 телеканал The CW продлил сериал на второй сезон Премьера второго сезона состоится 4 октября 2020 года. В мае 2021 сериал был закрыт после двух сезонов.

Сюжет 
Год 2199, главная героиня фантастического боевика «Пандора» по имени Джакс, после потери всех родных, поступает в Академию космической подготовки флота на Земле, и там у неё получается найти то, чего она когда-то была лишена, — дорогих ей людей, надежду на будущее и смысл продолжать жить. Джакс и её новообретенные друзья теперь в месте, где их научат защищать планету и галактику от любых возможных угроз — неважно, будут это пришельцы или другие люди.

Но в то время, когда героиня больше не чувствует одиночество и Пандора — это её имя в кругу близких людей, появляются иные и возможно более серьёзные проблемы для неё и всех, кто ей дорог. Тайна собственного появления здесь и природы личности постепенно начинает приоткрываться в глазах других, и потому Джакс должна открыть правду о себе. В надежде, что, быть может, у неё получится стать спасителем человечества.

Или тем, кто будет в силах уничтожить все.

Актёрский состав и персонажи

Основной состав 
 = Главная роль в сезоне    = Второстепенная роль в сезоне    = Гостевая роль в сезоне    = Не появляется

 Присцилла Кинтана — Жаклин «Джакс» Чжоу, также известная как Пандора, молодая женщина, родители которой были убиты в результате внезапного нападения на колонию планеты, в которой они жили, и которая приезжает в Земную космическую академию в качестве студента, но вскоре обнаруживает, что есть вещи о себе, которых она не знает или не понимает.
 Оливер Денч — Ксандер Дюваль, ассистента профессора Осборна в Академии космической подготовки Земли, он скрывает секреты от Джакс, несмотря на то, что его влечет к ней.
 Рейчел Банно —  Атрии Найн, сокурсница по Академии космической подготовки Земли и хорошая подруга Джакс.
 Джон Харлан Ким — Грег Ли, сокурсник по Академии космической подготовки Земли и недолго был парнем Джакс.
 Бен Рэдклифф — Рален, инопланетный затарианц и сокурсник в Академии космической подготовки Земли, которому, как правило, не доверяют земные студенты из-за более ранней войны затарианцев с Землей
 Банита Сандху — Делани Пилар, сокурсница по Академии космической подготовки Земли и соседка Джакс по комнате.
 Мартин Бобб-Семпл — Томас Джеймс Росс, сокурсник по Академии космической подготовки Земли и друг Джакс.
 Ноа Хантли — профессор Донован Осборн, дядя Джакс и профессор Академии космической подготовки Земли, который знает о Джакс и ее прошлом больше, чем говорит.
 Акшай Кумар — Джетт Аннамали, студент, создающий проблемы, которого отстранили от Академии космической подготовки Земли, но который вернулся в поисках прощения и второго шанса.
 Николь Кастильо-Мавроматис — Зази, новая соседка Джакс по комнате в Академии космической подготовки Земли.
 Темина Санни — Реган Фрейд, дочь промышленника Харлана Фрида.
 Викаш Бхаи — Мартин Шрал, профессор Академии космической подготовки Земли, который становится наставником некоторых студентов, включая Джакс.
 Томми Эрл Дженкинс — Эллисон Певни, профессор Академии космической подготовки Земли.
 Тина Кашиани — Тирни, которая имеет необъяснимые связи с отцом Томаса и которая в конечном итоге оказывается более могущественная, чем предполагалось вначале. Она возглавляет преступный синдикат Ипатия.
 Эми Макферсон (1 сезон) и Теген Коротко (2 сезон) — Матта, жена Ралена из Затара.
 Шэйни Эрез — адмирал Мередит Лукас, лидера «EarthComm» и руководитель Ксандера и Джакса
 Роксанна Макки (2 сезон) — Ева, мать Джакс и сестра профессора Донована Осборна, которую считали погибшей во время нападения на колонию. Харизма Карпентер изобразила персонажа в финале первого сезона.
Люк Фетерстон — Харлан Фрид, промышленник, который перенес свое сознание в более молодое тело клона. Бен Кросс появляется в первом сезоне в роли оригинального Харлана Фрида.
 Ману Беннетт — Леон Вокк

Список эпизодов

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2019 году
Программы телеканала The CW
Телесериалы по алфавиту
Драматические телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Научно-фантастические телесериалы США